Antonio Flores puede referirse a:

 Antonio Flores (1818-1865), escritor romántico y periodista español.
 Antonio Flores Jijón (1833-1915), presidente de Ecuador entre 1888-1892.
 Eugenio Antonio Flores (1852-1908), narrador español perteneciente al Naturalismo.
 Antonio Flores de Lemus (1876-1941), economista y político español.
 Antonio Flores Díaz (1912-1936), novillero cordobés fusilado en la guerra civil española.
 Antonio Flores (1923-2001), futbolista mexicano.
 Antonio Flores (1961-1995), compositor, cantante y actor español.